Widing est un patronyme suédois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), joueur suédois de hockey sur glace
Juha Widing (né en 1948), joueur suédois de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois